Rennergraben ist ein Gewässername:

 Rennergraben (Aschbach), linker Bachgraben zum Aschbach (zur Wern) in Bühler, Gemeinde Eußenheim, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Rennergraben (Stuhlgraben), rechter Zufluss des Stuhlgrabens (zum Funtensee) im Forst Sankt Bartholomä der Gemeinde Schönau am Königssee, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern